«Зал славы снукера» — почетный список лиц внесших выдающийся вклад в историю и развитие снукера и английского бильярда.

Зал славы создан в 2011 году под эгидой Всемирной ассоциация профессионального бильярда и снукера (WPBSA). Новые члены Зала славы снукера выбираются исключительно руководством WPBSA и объявляются в торжественной обстановке на ежегодной премии World Snooker Awards.

Список 
Серым цветом отмечены игроки, завершившие профессиональную снукерную карьеру

Примечания

Ссылки 
 Hall of Fame | WPBSA

Снукер